Xan – vodka originaria dell'Azerbaigian
 xan – codice ISO 639-3 della lingua xamtanga

ca:Xan